Valtorta ima više značenja:
 Valtorta (Bergamo)
 Valtorta (Komo)
 Valtorta (Torino)